El Condado de Johnson es el nombre de varios condados de EE. UU.:

 Condado de Johnson (Arkansas) 
 Condado de Johnson (Georgia) 
 Condado de Johnson (Illinois) 
 Condado de Johnson (Indiana) 
 Condado de Johnson (Iowa) 
 Condado de Johnson (Kansas) 
 Condado de Johnson (Kentucky) 
 Condado de Johnson (Misuri) 
 Condado de Johnson (Nebraska) 
 Condado de Johnson (Tennessee) 
 Condado de Johnson (Texas) 
 Condado de Johnson (Wyoming)
 Guerra del condado de Johnson, una guerra de campo de 1892 en Wyoming.